Motornoje () ist ein russischer Ortsname
 Motornoje, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, bis 1946: Groß Jägersdorf, Kreis Insterburg, Ostpreußen
 Motornoje, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, bis 1938: Metschullen, 1938 bis 1946 Lehwald, Kreis Insterburg, Ostpreußen